Jméno a příjmení Joseph Mensah má více nositelů:
 Joseph Mensah (1985) (* 1985) – ghanský fotbalista
 Joseph Mensah (fotbalista) (* 1994) – ghanský fotbalista
 Joseph Henry Mensah (* 1928) – ghanský politik a ekonom
 Joseph Nunoo-Mensah (* 1939) – ghanský politik a voják